Szantyr ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Szantyr (1910–1973), polnisch-deutscher Klassischer Philologe
 Jamie Szantyr (* 1981), US-amerikanische Wrestlerin, siehe Velvet Sky (Wrestlerin)